Vladimir Aleksandrovič Kovin (), ruski hokejist, * 20. junij 1954, Gorki, Rusija.

Kovin je v sovjetski ligi igral trinajst sezon za klub Torpedo Gorki, skupno je na 536-ih prvenstvenih tekmah dosegel 174 golov, v drugem delu kariere pa je igral v francoski ligi, večinoma za HC Reims. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in enem svetovnem prvenstvu, na katerim je osvojil bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 64-ih tekmah, na katerih je dosegel 21 golov.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
|
| 3
| 0
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 42
| 23
| 12
| 35
|
| 71
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 39
| 14
| 23
| 37
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 16
| 11
| 27
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 46
| 11
| 6
| 17
|
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 43
| 22
| 13
| 35
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 84
|
|
| 0
| 2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 37
| 14
| 9
| 23
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 36
| 6
| 4
| 10
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 38
| 8
| 6
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 24
| 4
| 3
| 7
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Reims
| Francoska 2. liga
| 88/89
|
| 25
| 36
| 31
| 67
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Reims
| Francoska liga
| 89/90
|
| 27
| 14
| 15
| 29
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Reims
| Francoska liga
| 90/91
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 2
| 3
| 0
| 3
|
| 12
|-
| HC Reims
| Francoska liga
| 91/92
|
| 33
| 13
| 8
| 21
|
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Reims
| Francoska liga
| 92/93
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Reims
| Francoska 2. liga
| 93/94
|
| 7
| 1
| 9
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ASG Tours
| Francoska 3. liga
| 94/95
|
| 11
| 9
| 14
| 23
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Reims
| Francoska liga
| 98/99
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Reims
| Francoska 3. liga
| 03/04
|
| 11
| 4
| 7
| 11
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Reims
| Francoska 2. liga
| 07/08
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 447
| bgcolor="#7FFF00" | 202
| bgcolor="#7FFF00" | 177
| bgcolor="#7FFF00" | 379
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 650
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Torpedo Gorki
Hokejisti HC Reims
Hokejisti ASG Tours
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih